

Sport

Calcio a 5 
Coppa Italia di Serie A2 2017-2018 (calcio a 5) – 19ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di calcio a 5 maschile.
Coppa Italia di Serie A2 2017-2018 (calcio a 5 femminile) – 3ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di calcio a 5 femminile.

Pallavolo 
Coppa Italia di Serie A2 2017-2018 (pallavolo maschile) – 21ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo maschile.
Coppa Italia di Serie A2 2017-2018 (pallavolo femminile) – 21ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo femminile.